Daniel Petrov (1971) olimpiai bajnok bolgár ökölvívó
 Daniel Petrov (1978) bolgár kerékpárversenyző
 Daniel Petrov (1982) bolgár kerékpárversenyző, olimpikon